Punch (drank), een drank gemaakt van vruchten en alcohol
 Patrijs (druktechniek), de stempel waarmee een teken wordt geperst of geslagen in een matrijs
 Punch (tijdschrift), een Brits satirisch tijdschrift
 Punchen (textielbewerking), een techniek waarmee vezels van stoffen door elkaar worden geslagen
 Punch, de Britse versie van de pop Jan Klaassen
 een aantal films, waaronder:
 Punch (1994) van Johannes Flütsch en Alan Birkenshaw
 Punch (2002) van Guy Bennett met Michael Riley en Sonja Bennett
 Punch (sigaar), een Cubaans sigarenmerk
 Punch (radio), een Nederlands radioprogramma
 D.S.V.V. Punch, een Nederlandse studentenvereniging uit Delft

Zie ook 
Poonch (doorverwijspagina)